Пинзеник, Виктор Михайлович (род. 1954) — украинский политик и экономист.
 Пинзеник, Павел Васильевич